Ehlers kan som auktorsförkortning betyda:

 Ernst Ehlers
 Renate Ehlers

Robotskapade auktorsförkortningar